Jacques Draparnaud, naturaliste, malacologiste et botaniste français (1772-1804) ;
 Victor Draparnaud, poète dramatique français (1773-1833), frère du précédent.